El municipio de Sevlievo (búlgaro: Община Севлиево) es un municipio búlgaro perteneciente a la provincia de Gabrovo.

En 2011 tiene 35 995 habitantes, el 75,14% búlgaros, el 15,02% turcos y el 1,72% gitanos. La capital es Sevlievo, donde viven tres quintas partes de la población del municipio.

Se ubica en el oeste y noroeste de la provincia. En la parte meridional del término municipal se halla parte del parque nacional de los Balcanes Centrales.

Localidades

Referencias

Enlaces externos 

Sevlievo